Dimow oder Dimowa (weibliche Form) bzw. Dimov (kyrillisch Димов) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Dimow (* 1956), sowjetisch-usbekischer Leichtathlet
 Bojidar Dimov (1935–2003), bulgarischer Komponist
 Daniel Dimow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Diana Dimowa (* 1984), bulgarische Badmintonspielerin
 Dimitar Dimow (1909–1966), bulgarischer Schriftsteller
 Enju Waltschew Dimow (1936–2014), bulgarischer Ringer, siehe Enjo Waltschew
 Iwan Dimow (1897–1965), bulgarischer Schauspieler
 Jewgenija Alexandrowna Dimowa (* 1982), russische Badmintonspielerin
 Leonid Dimov (1926–1987), rumänischer Schriftsteller
 Margarita Dimov, usbekische Violinistin und Violinpädagogin

 Milko Dimow (1924–2006), bulgarischer Radrennfahrer
 Neno Dimow (* 1964), bulgarischer Politiker
 Ognjan Dimow (* 1989), bulgarischer Pokerspieler
 Plamen Dimow (* 1990), bulgarischer Fußballspieler
 Wassil Dimow (1878–1941), bulgarischer Maler, Restaurator und Kunstkritiker
 Wassili Alexandrowitsch Dimow (* 1957), russischer Schriftsteller